Ялмар Петер Тесен (; род. , Южная Африка — ) — писатель-натуралист, южноафриканец в четвёртом поколении. Все его работы описывают полную опасностей жизнь диких животных в окрестностях города Найсна или в Южной Африке. Так же автор хорошо знаком c историей Южной Африки и с жизнью африканских аборигенов, которую часто подробно описывает в своих работах.

Автобиография 
Отец Ялмара, , наполовину англичанин, наполовину норвежец, мать, Джорджена Тесен (Элиза Бесси Джорджиана, ) родилась в Канаде в шотландской семье.

В конце 1943 года Ялмар Тесен получил школьный аттестат в Грейамстауне и поступил в военно-морской флот Южной Африки, откуда позже был прикомандирован к Королевскому флоту Великобритании и проходил службу на Дальнем Востоке.

После окончания Кейптаунского университета будущий писатель начал работать в семейной фирме, которой принадлежали лесопильная фабрика и большие лесные угодья. Позже Ялмар женился на женщине по имени Джуди, но у них не было дома и дядя одолжил им плавучий дом, пришвартованный на реке  и после свадьбы этот «дом для медового месяца» в течение года назывался  («Морской конь»), позже — «Thesen». В честь семьи Джуди и Ялмара был назван так же и третий бывший военно-морской катер, спасённый капитаном-лейтенантом Стивом Эриксеном () из моря Книсны.

Библиография 
«Опасное соседство» ()
Наиболее известное произведение писателя, описанное в книге . Книга была выпущена 31 августа 1982 года, а в 1997 году роман «Опасное соседство» был переведён на русский язык и издан в серии книг «Зелёная серия», созданной двумя издательствами: Дрофа и Альфа-книга.

Этот захватывающий роман о том, как редкий чёрный леопард был искалечен людьми и был вынужден охотиться на них ради выживания. Место действия романа это окрестности города Найсна, расположенного в диком регионе коренных лесов и горных хребтов Южного мыса.

«Возвращение» ()
Книга была выпущена 30 июня 1993 года. На русском издавалась в 1997 году в серии книг «Зелёная серия». Книга рассказывает нам историю женщины по имени Анна, которая после серьезной болезни возвращается к нормальной жизни. Параллельно с этим мы так же погружаемся в историю ее любимого кота Пятницы, который потерялся в дикой Южной Африке и возвращается к Анне.

«Узы моря» ()
Книга была выпущена в 1991 году и переиздана 31 декабря 1993 года. На русском издавалась в 1997 году в серии книг «Зелёная серия». Книга рассказывает о морских обитателях Южной Африки и в частности о горбыле холо по имени Меченый.

 (пер. «Отголоски скал»)
Книга о последних пещерных обитателях каменного века, которые, по капризу истории, всё ещё выживали всего три столетия назад, когда первые белые люди высадились в Южной Африке. Книга впервые издана в 1963 году, на русском языке не издавалась.

 (пер. «Страна дней летопись Книсны и южного мыса»)
Книга была выпущена в 1974 году и не издавалась на русском. Книга представляет собой записки писателя-натуралиста о Южной Африке.

 (пер. «Замок великанов»)
Книга была выпущена в 1969 году и на русском языке не издавалась. Книга трогательно повествует об отношениях мальчика из племени Готтентоте, Бушменов и видении ими белых людей.

 (пер. «Незнакомцы с моря»)
Книга была выпущена в 1969 году и на русском языке не издавалась. Была переиздана в 1989 году. Книга рассказывает о жизни африканца по имени Хариб.

 (пер. «Мастер Никто»)

 (пер. «Смертельное присутствие»)
Книга была выпущена в 1982 году.

 (пер. «Стихи из Африканского Ковчега»)
Книга была выпущена в 1988 году.

Личная жизнь 
У Ялмара и его жены Джуди были дети: два сына — Гай, Кристофер, и две дочери — Джорджина и Гарриет (Хатти). Всей семьёй они жили в Южно-Африканской Республике в городке Книсна — популярном туристическом направлении. Джуди скончалась в 2010 году.

Наследие 
С работами автора можно ознакомиться на английском языке в Национальном литературно-английском музее ()среди основных коллекций хранятся и записи Ялмара Тесена, исследованиями которых занимается «Национальный центр справочных служб африканских исследований» (), открытой в 1995 году в Грейамстауне.

Также записи Тесена хранятся в крупнейшей в мире национальной библиотеке США — Библиотеке Конгресса, в библиотеке Африканского университета управления () и Оксфордской энциклопедии детской литературы.

Унаследованное поместье с богатой историей, ставшее частью истории Книсны и музеем-памятником многих поколений, а также местной флоры и фауны, было уничтожено пожаром в 2017 году.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии:ЮАР
Писатели по алфавиту
Персоналии по городам ЮАР
Писатели ЮАР
Писатели-путешественники
Писатели-анималисты
Писатели-натуралисты
Писатели XX века
Английские писатели
Зелёная серия